Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2012 (anglais : Australia rugby sevens 2012) est la  étape de la saison 2012-2013 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 13 et  au Skilled Park de Gold Coast, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 32 à 14.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Cornal Hendricks James Fleming (8 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Joji Baleviani Ragamate ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2012
Sport en Australie en 2012
Rugby à sept en 2012
Sport en octobre 2012